Die Buchstabenkombination TEO wird mittels verschiedener Schreibweisen in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Abkürzung
 TEO ist eine Multibanking-Lösung des Herstellers Comeco, mit der man die Konten verschiedener Banken verwalten kann
 TEO LT, ein ehemaliger litauischer Telefonnetzbetreiber
 Temperature Engine Oil (Triebwerk-Öltemperatur), eine Abkürzung aus der Luftfahrt
 TEO (Sänger) (* 1983), bürgerlich Yuriy Vaschuk, weißrussischer Sänger, Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2014

 Teo
 Geographische Orte
 Pizzo del Teo, ein Berg in den Livigno-Alpen
 Teo (A Coruña), ein Ort in der spanischen Provinz A Coruña
 Teoranta, die irische Form der Aktiengesellschaft

 Variante des männlichen Vornamens Theodor; bekannte Namensträger (Auswahl)
 Teo Alibegović (* 1967), slowenischer Basketballspieler
 Teo Čorić (* 1992), kroatischer Handballspieler
 Teo Fabi (* 1955), italienischer Formel-1-Rennfahrer
 Teo Gheorghiu (* 1992), schweizerisch-kanadischer Pianist rumänischer Herkunft
 Teo Kardum (* 1986), kroatischer Fußballspieler
 Teo Macero (1925–2008), US-amerikanischer Musikschaffender
 Tivadar Soros, ungarischer Esperantoschriftsteller und Rechtsanwalt
 Teo Otto (1904–1968), deutscher Bühnenbildner

Teo, Teoh
 Vor allem in Südostasien gebräuchliche Transkriptionen des chinesischen Familiennamens Zhang (); bekannte Namensträger (Auswahl)
 Albert Teo (* 1962), singapurischer Tennisspieler
 Teo Chee Hean (* 1954), singapurischer Politiker und Konteradmiral
 Fiatau Penitala Teo (1911–1998), tuvaluischer Politiker 
 Josephine Teo (* 1968), singapurische Politikerin
 Pearry Reginald Teo (1978–2023), singapurischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Sharill Teo (* 1982), bruneiischer Tennisspieler
 Teo Ee Yi (* 1993), malaysischer Badmintonspieler
 Teo Kok Siang (* 1990), malaysischer Badmintonspieler
 Teoh Seng Khoon (1918–2018), malaysischer Badmintonspieler
 Teoh Siew Yong (* um 1945), malaysische Badmintonspielerin

 Siehe auch
 Theo
 Deo

TEO